

Letteratura 
 Artificio della regressione – tecnica narrativa usata dagli scrittori facenti parte del verismo.

Medicina 
 Regressione caudale – raro disturbo dello sviluppo dei segmenti spinali distali unilaterali.

Psicologia 
 Regressione – meccanismo di difesa che consiste nel ritorno a uno stadio precedente dello sviluppo.

Statistica e matematica 
 Analisi della regressione – tecnica usata per analizzare una serie di dati che consistono in una variabile dipendente e una o più variabili indipendenti.
Regressione lineare – tipo di regressione in cui la relazione tra le variabili è supposta lineare.
Regressione nonlineare – metodo di stima di una curva interpolante.
Regressione logistica – caso particolare di modello lineare generalizzato.
Regressione di Poisson – altra forma di modello lineare generalizzato.
Regressione dei quantili – tipo di analisi di regressione che non richiede assunzioni sulla forma della variabile dipendente.